Avenida Alcorta o Av. Alcorta puede referirse a:
 Av. Alcorta, canción del músico de rock argentino Gustavo Cerati.
 Avenida Amancio Alcorta, avenida de la ciudad de Buenos Aires.
 Avenida Figueroa Alcorta, avenida de la ciudad de Buenos Aires.